Genadij Dimitrijevič Cigankov (), ruski hokejist, * 16. avgust 1947, Vanino, Habarovsk, Rusija, † 16. februar 2006, Rusija.

Cigankov je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in SKA St. Petersburg, skupno na 362-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 52 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil pet zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 201-i tekmi, na kateri je dosegel sedemnajst golov. Umrl je leta 2006 v starosti oseminpetdesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 37
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 40
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 32
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 29
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 28
| 2
| 3
| 5
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 29
| 3
| 4
| 7
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 33
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 33
| 8
| 8
| 16
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 34
| 7
| 9
| 16
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 41
| 7
| 10
| 17
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 456
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 123
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 214
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Amur Habarovsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti